Massimo Donati ist der Name folgender Personen:

* Massimo Donati (Radsportler) (* 1967), italienischer Radsportler 
 Massimo Donati (Fußballspieler) (* 1981), italienischer Fußballspieler